Reprezentacja Macedonii Północnej w piłce ręcznej kobiet (mac. Женска ракометна репрезентација на Македонија) – narodowy zespół piłkarek ręcznych Macedonii. Reprezentuje swój kraj w rozgrywkach międzynarodowych.

Turnieje

Udział w mistrzostwach świata

Udział w mistrzostwach Europy 

Piłka ręczna w Macedonii Północnej
Macedonia
Północnomacedońskie reprezentacje narodowe